funkcja addytywna w algebrze i analizie
 funkcja addytywna w teorii liczb
 funkcja addytywna zbioru

Zobacz też 
 addytywność